Ва́льтер Эмануэль Функ (; 18 августа 1890, Тракенен, Восточная Пруссия — 31 мая 1960, Дюссельдорф) — немецкий журналист, нацистский министр экономики, президент Рейхсбанка.

Макс Хайлигер — ложное имя, созданное с целью отмывать деньги и скупать ценности убитых во время Холокоста евреев. Его создание было санкционировано Функом.

Биография 
Родился в семье предпринимателя. Дядя Вальтера — пианист Альфред Райзенауэр, любимый ученик Листа.

В 1908—1912 гг. изучал право, литературу, музыку и экономику в Лейпциге и Берлине. Работал в газетах «Berliner National-Zeitung» и «Leipziger Neueste Nachrichten». В 1915—1916 гг. служил в армии, был комиссован как негодный к воинской службе.

С 1921 года был редактором «Берлинской биржевой газеты», с 1927 года — председателем пресс-службы Берлинского биржевого общества и Берлинской промышленной и торговой палаты, с 1928 по 1932 год — руководящим членом правления «Общества германской промышленной и социальной политики».

С мая 1931 года работал редактором издания «Политико-экономическая пресс-служба» НСДАП. С февраля 1933 года был личным пресс-референтом Гитлера. В марте 1933 года был назначен статс-секретарём министерства народного просвещения и пропаганды и в этом качестве стал также пресс-секретарём правительства. 15 ноября 1933 года был избран заместителем президента имперской палаты культуры.

4 февраля 1938 года после отставки Шахта был назначен имперским министром экономики. С 19 января 1939 года был также президентом Имперского банка, с августа 1939 года — членом совета министров по защите рейха, ответственным за военно-экономические мероприятия.

В 1940 году отказал евреям в праве на хранившуюся в банках и других учреждениях собственность.

4 февраля 1943 года распорядился закрыть все предприятия, не имеющие отношения к военной экономике. В сентябре того же года стал членом центрального штаба планирования министра вооружений Альберта Шпеера, которому, несмотря на бомбардировки союзников, удалось повысить военное производство.

К 1944 году Функ потерял своё влияние, так как Альберт Шпеер был недоволен его неэффективной работой.

11 мая 1945 года был арестован британскими войсками в Рурской области.

1 октября 1946 года на процессе в Нюрнберге был приговорён Международным военным трибуналом к пожизненному тюремному заключению и в ноябре того же года доставлен в тюрьму Шпандау.

Функ был явно расстроен во время судебного разбирательства и плакал во время представления доказательств. Ялмар Шахт рассказывает, что он, Вальтер и фон Папен сформировали в Нюрнберге близкий круг. Ялмар чувствовал, что Функ не в состоянии понять серьёзность обязанностей, которые он взял на себя. Шахт считал, что есть много вещей, о которых Вальтер вообще не знает, и что он плохо выступил в качестве свидетеля. Однако Альберт Шпеер дал другую версию событий. Он сказал, что, когда впервые столкнулся с Функом в Нюрнберге, «он выглядел крайне измученным и подавленным». Но «Вальтер рассуждал искусно и так, что это вызвало во мне жалость» в свидетельских показаниях.

16 мая 1957 года Функ был досрочно освобождён по состоянию здоровья.

В декабре 1958 года его приговорили к выплате штрафа в размере 10900 немецких марок.

Вальтер Функ умер 31 мая 1960 года в Дюссельдорфе от сахарного диабета.

Увлечения 
Ялмар Шахт, хорошо знавший Функа, сказал, что он был «необычайно музыкален», будучи «первоклассным знатоком музыки, чьи личные жизненные предпочтения были решительно связаны с искусством и литературой». Во время ужина, когда он сидел рядом с Вальтером, оркестр играл мелодию Франца Легара. Функ заметил: «Ах! Легар — фюрер особенно любит его музыку». Шахт в шутку ответил: «Жаль, что Легар женат на еврейке», на что Функ немедленно ответил: «Это то, чего фюрер ни в коем случае не должен знать!».

Правительственные награды 
 орден Святого Александра I степени — 12 октября 1938 года, награждён указом болгарского царя Бориса III

Примечания

Литература 
 Oestreich Paul. Walther Funk. München: Eher, 1940 (официальная биография).

Ссылки 

 Краткая биография на «Хроносе»
 Краткая биография на сайте Немецкого исторического музея
 Краткая биографическая справка на сайте Федерального архива
 Анализ деятельности Функа на сайте еврейской виртуальной библиотеки
 Вальтер Функ. Приговор Нюрнбергского трибунала.

Министры экономики Германии
Рейхсминистры
Осуждённые на Нюрнбергских процессах
Осуждённые международными судами на пожизненное заключение
Умершие от сахарного диабета